Si sono svolte due Battaglie di Breitenfeld, entrambe nel corso della Guerra dei trent'anni
 Battaglia di Breitenfeld (1631), battaglia saliente della fase svedese della guerra.
 Battaglia di Breitenfeld (1642), battaglia della fase francese della guerra.